Мокри Луг може да се односи на:

 Мокри Луг (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Мокри Луг (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Република Српска, БиХ
 Мали Мокри Луг, насеље у општини Звездара, Београд, Република Србија

Види још 
 Луг (вишезначна одредница)